XBIZ — американский издатель, публикующий деловые новости и деловую информацию о секс-индустрии.

В дополнение к своему ведущему веб-сайту, XBIZ.com, XBIZ публикует два ежемесячных отраслевых журнала, проводит зимние и летние выставки и конференции индустрии, а также содействует установлению контактов между онлайн-специалистами через B2B-профессиональный сетевой сервис. Представители компании XBIZ часто цитируются в основных статьях СМИ о тенденциях и практиках бизнеса в индустрии.

XBIZ и его дочерние издания и сервисы управляются компанией Adnet Media, которая была основана в 1998 году ветераном индустрии для взрослых Алеком Хелми (). Хелми также является основателем Ассоциации сайтов, занимающихся защитой детей (Association of Sites Advocating Child Protection, ASACP).

Новостные и информационные продукты 
 XBIZ Award — одна из крупнейших в индустрии развлечений для взрослых церемония вручения наград, посвящённая деловым и выдающимся достижениям специалистов индустрии, компаний и исполнителей.
 XBIZ Exec Award (XBIZ Executive Award) — награда, вручаемая предпринимателям, руководителям и сотрудникам компаний за достижения в области ведения бизнеса. Учреждена в ноябре 2013 года.
 XBIZ Creator Award (до 2023 года — XBIZ Cam Award) — награда, вручаемая вебкам-моделям, компаниям и сервисам за достижения в области эротических видеочатов. Учреждена в феврале 2017 года.
 XBIZ Europa Award — европейская церемония, которая была основана в апреле 2018 года и посвящённая достижениям специалистов, компаний и исполнителей из стран Европы.
 XBIZ Digital Edition — XBIZ Digital представляет цифровые издания деловых журналов XBIZ World и XBIZ Premiere Magazine, предлагая онлайновые или загружаемые версии для просмотра в автономном режиме.
 XBIZ Forum — трёхдневный бизнес-форум и сетевое мероприятие для специалистов индустрии, проводимое в отеле Hard Rock Hotel and Casino в Парадайз, штат Невада.
 XBIZ LA Conference — ежегодный бизнес-семинар и торговая выставка индустрии развлечений для взрослых, включающая семинары, рабочие встречи, выступления и мероприятия.
 XBIZ Berlin — ежегодная торговая выставка в Берлине, Германия, посвящённая достижениям европейской порноиндустрии.
 XBIZ Miami — ежегодная конференция, проводимая в Майами и посвящённая исполнителям и создателям цифрового контента.
 XBIZ Retreat — мероприятие для производителей и покупателей развлекательных продуктов для взрослых.
 X3 Expo — выставка работ поклонников индустрии.
 XBIZ Newswire — новостная служба и RSS-сервис.
 XBIZ Premiere Magazine (ранее XBIZ Video) — журнал о индустрии развлечений для взрослых, в котором освещаются новости и события в сфере развлечений для геев, розничной торговли, секс-игрушек и видео.
 XBIZ Research — программа исследования рынка.
 XBIZ World Magazine — журнал о индустрии цифровых медиа для взрослых, в котором публикуются новости Интернета и технологий, тематические статьи, анализ рынка, отчёты о тенденциях и интервью с законодателями моды для взрослых в Интернете.
 XBIZ.com — портал о новостях и ресурсах индустрии, который содержит новости, тематические статьи, списки событий, блоги, доски объявлений, бизнес-услуги и полный каталог компаний индустрии развлечений для взрослых.
 XBIZ.net — B2B-профессиональный сетевой сервис, который подключает специалистов индустрии к новым возможностям бизнеса.
 XBIZ.tv — видеохостинг.

XBIZ Award 

XBIZ ежегодно проводит церемонию вручения тематических наград в области индустрии развлечений для взрослых.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт XBIZ Award
 Сайт XBIZ Cam Award
 Сайт XBIZ Europa Award
 Сайт XBIZ LA Conference
 Сайт XBIZ Berlin
 Сайт XBIZ Miami
 Сайт XBIZ Retreat
 Сайт X3 Expo

Журналы по алфавиту
Журналы на английском языке
Ежемесячные журналы
Эротические журналы
Интернет-СМИ США
Сайты, появившиеся в 1998 году
Премии в порнографии
Компании Лос-Анджелеса